San Antonio Bellavista kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Antonio Bellavista, Comitán, Chiapas, 
 San Antonio Bellavista, Teopisca, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar